´

Shushen är ett stadsdistrikt på häradsnivå  i Hefei i Anhui-provinsen i östra Kina.

WP:Projekt Kina
Orter på häradsnivå i Anhui